El término P-30 se puede referir a varias cosas:

Autovías:
 P-30, Ronda de la ciudad de Palencia.

Aviones:
 Consolidated P-30, caza biplano estadounidense.